Национальный чемпионат I 1927/1928 () — 25-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1927/1928
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1927 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1928 году